Амбарян Хачик Минасович (22 сентября 1919, с. Ширакамут, Республика Армения — 28 июля 2004, Москва) — советский военачальник, генерал-полковник (21.02.1969).

Молодость 
Родился в Армении, в семье крестьянина. Армянин. Окончил семилетнюю среднюю школу в 1932 году, Ленинаканский железнодорожный техникум имени С. Шаумяна в 1936 году. Работал помощником начальника и начальником железнодорожной станции Баяндур в Армянской ССР, старшим помощником начальника станции Ереван. В эти же годы заочно учился в Тбилисском железнодорожном институте, окончив два курса.

В Красной армии с июня 1939 года. Окончил Оперативно-штабные курсы при оперативном отделе штаба Приволжского военного округа в мае 1941 года. После их окончания назначен помощником начальника 6-го отделения штаба 167-й стрелковой дивизии (Саратовская область).

Великая Отечественная война 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командовал стрелковым взводом и стрелковой ротой 507-го стрелкового полка 148-й стрелковой дивизии 45-го стрелкового корпуса 13-й армии Западного фронта. Участвовал в Витебском сражении (в том числе в обороне Быхова и в попытках уничтожения немецких плацдармов на Днепре), в Смоленском оборонительном сражении. С июля 1941 года — помощник начальника оперативного отдела штаба 63-го стрелкового корпуса 21-й армии Западного и Центрального фронтов, с августа 1941 — помощник начальника 3-го отделения оперативного отдела 21-й армии. Был ранен в боях 5 июля и 21 сентября 1941 года. Последнее ранение оказалось тяжелым, и Амбаряна эвакуировали для лечения в эвакогоспиталь в Сталинград.

После выздоровления, в декабре 1941 года назначен начальником 6-го отделения штаба 82-й отдельной морской бригады, которая формировалась в Архангельском военном округе. В мае 1942 года назначен командиром стрелкового батальона в этой бригаде, затем — начальником штаба отдельного батальона. С 19 июня 1942 года в составе бригады воевал на Карельском фронте (бригада передана в подчинение Мурманского укрепленного района Северного флота, участвовал в обороне Заполярья.  

В мае 1943 года переведён на должность командира стрелкового батальона 437-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии в 4-й ударной армии Западного фронта, в том же году назначен начальником штаба 437-го стрелкового полка той же дивизии 22-го гвардейского стрелкового корпуса  в 68-й армии на Западном и Калининском фронтах. С июня 1944 года — помощник начальника оперативного отдела штаба 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. На этих должностях участвовал в Смоленской, в Витебской, в Белорусской, Восточно-Прусской наступательных операциях. Был ранен ещё трижды — 6 января 1944, 17 марта 1944 и 18 февраля 1945 года. За личное мужество в боях был награждён в 1943—1945 годах четырьмя боевыми орденами.

В марте 1945 года назначен командиром 995-го стрелкового полка 263-й стрелковой дивизии 54-го стрелкового корпуса 43-й армии 3-го Белорусского фронта. Во главе полка отличился при штурме Кёнигсберга.За 4 суток штурма, с 6 по 10 апреля 1945 года, полк под его командованием с боем овладел 9 кварталами города, комплексом зданий мясокомбината и очистил от противника 2 улицы. Было уничтожено до 400 немецких солдат и 800 солдат захвачены в плен. Уничтожены 19 орудий и 38 пулемётов, захвачены 9 складов и 50 различных автомашин. За эти отличия полку было присвоено почётное наименование «Кёнигсбергский», а командир полка подполковник Х. М. Амбарян награждён орденом Ленина.

Послевоенная служба 
В июле 1945 года направлен на учёбу. В 1948 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. С января 1949 года служил начальником штаба и временно исполняющим должность командира 54-го гвардейского стрелкового полка 19-й гвардейской стрелковой дивизии Приморского военного округа, с января 1953 года — заместитель командира 40-й стрелковой дивизии того же округа (Приморский край), с апреля 1954 года — командир 7-й пулемётно-артиллерийской дивизии Дальневосточного военного округа (Курильские острова), с января 1955 по декабрь 1957 года — командир 79-й стрелковой дивизией (с 17.05.1957 — 79-я мотострелковая дивизия) в 15-й армии Дальневосточного военного округа (пос. Леонидово на Сахалине). 

В 1959 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР с золотой медалью. С октября 1959 года — первый заместитель командующего, а с 13 декабря 1961 года — командующий 11-й гвардейской армии Прибалтийского военного округа (штаб в Калининграде). С 19 марта 1966 года — первый заместитель командующего войсками Белорусского военного округа. С 28 мая 1969 года — заместитель главнокомандующего Сухопутных войск по боевой подготовке — начальник Главного управления боевой подготовки. С июня 1974 года проходил службу в аппарате Главнокомандующего Объединенными вооружёнными силами государств – участников Варшавского договора, где в 1975 году стал представителем Главнокомандующего при Болгарской народной армии и Главным военным советником в Народной Республике Болгарии. С июня 1981 года — заместитель главнокомандующего Сухопутных войск по военно-учебным заведениям — начальник Управления военно-учебных заведений Сухопутных войск. С марта 1985 года — Главный военный советник при министре обороны Эфиопии. С октября 1987 года состоял в распоряжении главнокомандующего Сухопутными войсками. В июне 1988 года уволен в отставку.

Член КПСС с 1939 года. Депутат Верховного Совета РСФСР 6-го созыва (1963—1967). Депутат Верховного Совета Белорусской ССР 7-8 созывов (1967—1975).

Автор книги мемуаров «Родина, я тебе присягаю!» (Москва: Воениздат, 2001).

Жил в Москве. Умер 28 июля. 2004 года. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Награды

награды СССР 
 два ордена Ленина (19.04.1945, 1967)
 орден Октябрьской Революции
 четыре ордена Красного Знамени (4.02.1945, 14.02.1945, 1972, 1987)
 орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985)
 два ордена Отечественной войны 2-й степени (19.02.1944, 18.07.1944)
 два ордена Красной Звезды (18.08.1943, 1954)
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975)
 Медаль «За боевые заслуги» (1950)
 Медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
 Медаль «За оборону Советского Заполярья»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За взятие Кёнигсберга»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (1980)
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» 1-й степени (1960)

иностранные награды 
 Орден Боевого Красного Знамени (Монголия, 6.07.1971)
 Орден «Георгий Димитров» (Болгария)
 Орден «9 сентября 1944 года» с мечами 1-й степени (Болгария, 14.09.1974)
 Офицерский крест ордена Возрождения Польши (Польша, 6.10.1973)
 Медаль «30 лет Победы над фашистской Германией» (Болгария)
 Две медали «Китайско-советская дружба» (Китайская Народная Республика)
 Медаль «30 лет Халхин-Гольской Победы» (Монголия, 15.08.1969)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (Монголия, 15.03.1971)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (Монголия, 16.12.1971)
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» в золоте (ЧССР, 20.03.1970)
 Медаль «30 лет освобождения Чехословакии Советской Армией» (ЧССР, 29.08.1974)
 Медаль «100 лет Освобождения Болгарии от османского рабства» (НРБ)
 Медаль «90 лет со дня рождения Георгия Димитрова» (НРБ)
 Медаль «100 лет со дня рождения Георгия Димитрова» (НРБ)
 Медаль «1300 лет Болгарии» (НРБ, 1982)

Воинские звания 
 майор (1943)
 подполковник (1945)
 Генерал-майор (27.08.1957).
 Генерал-лейтенант (27.04.1962)
 Генерал-полковник (21.02.1969).

Примечания

Источники 
 Казарьян А. В. Война, люди, судьбы. — Ереван, 1985.
 Биография Х. М. Амбаряна на сайте «Элита Вооружённых Сил»
 Наградные листы в ОБД «Память народа»
 Некролог. // «Красная звезда». — 2004. — 3 августа.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники Смоленского сражения (1941)
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 7-го созыва
Похороненные на Троекуровском кладбище
Члены КПСС
Родившиеся в Армении
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 8-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС
Мемуаристы СССР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании